Il singolare del torneo di tennis PBZ Zagreb Indoors 2007, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Marcos Baghdatis che ha battuto in finale Ivan Ljubičić 7-6(4), 4-6, 6-4.

Teste di serie

  Ivan Ljubičić (finale)
  Marcos Baghdatis (campione)
  Robin Söderling (secondo turno)
  Michail Južnyj (semifinali)

 Fernando Verdasco (primo turno) 
 Julien Benneteau (primo turno) 
 Kristof Vliegen (primo turno) 
 Arnaud Clément (quarti)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

PBZ Zagreb Indoors 2007
ATP Tour 2007